Carlisle se poate referi la:

 Carlisle, oraș în Anglia, în comitatul Cumbria
 Carlisle, Iowa, SUA